Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1970/71 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund ausgerichtet. Als Unterbau zur Nationalliga dienten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Nationalliga

Allgemein 
In der Saison 1970/71t konnte erstmals eine Innsbrucker Mannschaft den Meistertitel gewinnen. Pumm, Ettmayer, Wolny, Grausam und Binder hießen die Stützen. Es war ein Zweikampf mit der Salzburger Austria, der in der vorletzten Runde vorentschieden wurde. Während die Mozartstädter nicht über ein Heim-2:2 in Itzling gegen Wattens hinauskamen, schoss Ettmayer seinen Klub am Innsbrucker Tivoli mit vier Toren beim 5:2 über die Admira zum Titel. In der 30. und letzten Runde gewannen sowohl die Salzburger (2:0 gegen den Wiener Sportklub) als auch die Innsbrucker (4:2 gegen Wacker Wien) ihre Auswärtspartien – und für den SC Wacker Wien war diese Partie schicksalhaft, da man seine Eigenständigkeit aufgab und mit Admira Energie fusionierte.
Doch es sollte dies auch die vorerst letzte Saison von Wacker Innsbruck bleiben, denn im Folgejahr trat man aus wirtschaftlichen Gründen gemeinsam mit Wattens als SSW Innsbruck auf. Als Meister-Nachfolger spielte die SSW Innsbruck nunmehr im Europacup der Landesmeister 1972, Cupsieger FK Austria Wien durfte am Europacup der Cupsieger 1972 teilnehmen, die geschlagenen Klubs SV Austria Salzburg und SK Rapid Wien vertraten Österreichs Fußball im UEFA-Cup 1972. Die beiden Klubs aus der Hauptstadt schnitten am besten ab, kamen jeweils ins Achtelfinale, scheiterten aber an Italiens Vertretern aus Turin, nämlich Torino und Juventus.

Kuriosität 
Beim Match GAK gegen Wattens, Ergebnis 2:1 (1:0), am 27. Februar gab es ein kurioses Tor. Nach der Pause begann der GAK ohne Tormann Zoran Mišić (Jahrgang 1937), der noch in der Kabine seine Schuhe schnürte. Anscheinend bemerkten nur die Gäste diese Konstellation und erzielten gleich durch Helmut Siber den Ausgleichstreffer, der von Referee Erich Höllein trotz Protesten anerkannt wurde.

Statistik 
Die Meisterschaft wurde mit 33 Ausländern begonnen, nur VÖEST Linz, Admira-Energie und Wacker Wien hatten keine.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: SC Eisenstadt
 Regionalliga Mitte: Donawitzer SV Alpine
 Regionalliga West: SK Bischofshofen

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Herbert Rettensteiner, Leo Tschenett – Roland Eschelmüller, Heinz Binder, Peter Werner, Werner Kriess – Johann Eigenstiller, Franjo Francescin, Helmut Voggenberger, Jozef Obert, Helmut Senekowitsch – Franz Wolny, Johann Ettmayer, Leopold Grausam, Kurt Jara, Boris Sikic, Johann Trenkwalder, Dieter Lederer – Trainer: Branko Elsner, Otto Barić

Zweite Leistungsstufe

Regionalliga Ost 
In der Regionalliga Ost konnte der SC Eisenstadt den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: ASV Siegendorf
 Landesliga Niederösterreich: SV Admira Wiener Neustadt, FC Wacker/Admira II
 Wiener Liga: SC Hinteregger

Regionalliga Mitte 
On der Regionalliga Mitte feierte der WSV Donawitz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: WSG Ferndorf
 1. Landesliga Oberösterreich: ASK St. Valentin
 Landesliga Steiermark: WSV Liezen

Regionalliga West 
In der Regionalliga West erspielte der SK Bischofshofen den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SV Hall
 Landesliga Salzburg: 1. Salzburger SK 1919
 Landesliga Vorarlberg: FC Höchst

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland wurde der ASV Siegendorf Meister. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Kärnten 
In Kärnten konnte die WSG Ferndorf den Meistertitel feiern und damit nochmals in die Regionalliga aufsteigen. Absteigen mussten Völkermarkt und Polizei Klagenfurt. Die Meisterschaft begann am 22./23. August 1970 und endete am 12./13. Juni 1971.

1. WSG Ferndorf 26 18 5 3 53:17 41
2. ATSV Wolfsberg 26 14 7 5 50:27 35
3. SV Spittal/Drau 26 12 7 7 51:32 31
4. Klagenfurter AC 26 12 6 8 47:28 30
5. SV St. Veit/Glan 26 13 4 39 43:38 30
6. SC Amateure St. Veit/Glan 26 11 7 8 46:34 29
7. SV Sturm Fellach 26 12 4 10 53:36 28
8. ASK Klagenfurt 26 12 4 10 38:37 28
9. ATUS Ferlach 26 10 6 10 39:51 26
10. ASKÖ Fürnitz 26 8 6 12 38:39 22
11. ASV Klagenfurt (Annabichler SV) 26 6 8 12 38:59 20
12. SK Kühnsdorf 26 4 11 11 29:43 19
13. VST Völkermarkt 26 4 8 14 29:43 16
14. Polizei SV Klagenfurt 26 3 3 20 23:93 9

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich sicherte sich der SV Admira Wiener Neustadt den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 KSV Böhlerwerk
 ASK Eggendorf
 ASV Hohenau

1. Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich errang der ASK St. Valentin den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SK Donau Linz
 ATSV Schärding

Landesliga Salzburg 
In Salzburg konnte der 1. Salzburger SK 1919 den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 ÖTSU Henndorf
 SC Mittersill

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark feierte der WSV Liezen den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 WSV Lapp-Finze Graz
 SV Trieben
 SV Austria Kapfenberg

Landesliga Tirol 
In Tirol erspielte der SV Hall den Meistertitel. Leider liegen keine genauen Informationen über Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tor oder Punkte, sondern nur der Tabellenstand dieser Saison vor.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Axams
 SV Volders

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde der FC Höchst Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Kennelbach
 FC Schruns

Wiener Liga 
In Wien konnte der SC Hinteregger den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ESV Ostbahn/Olympia XI

Weblinks 
 Österreich 1 (Nationalliga) 1970/71 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Regionalliga Ost) 1970/71 bei austriasoccer.at
 Austria 1970/71 Nationalliga, Regionalliga Ost, Mitte und West bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1970/71
1970/71